

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Callebaut, (1879-v 1960), fut un artiste et directeur de cirque ;
 Marijke Callebaut, (1980- ), est une joueuse de football de nationalité belge ;
 Kato Callebaut, (1991- ), est une chanteuse et musicienne belge ;

Entreprises
 Callebaut était une entreprise belge du secteur agro-alimentaire ;
 Barry Callebaut est une entreprise suisse d'origine belge, active dans l’industrie du chocolat ;

Homonymie
Homonymie de patronyme